Over the Love – singolo degli Skunk Anansie del 2010
 Over the Love – singolo dei Florence and the Machine del 2013